Abdelkrim El Hadrioui (Arabe : عبد الكريم الحضريوي), né le  à Taza, est un footballeur marocain qui joue au poste de défenseur latéral. Il a porté les couleurs des FAR Rabat, de Benfica Lisbonne, d'AZ Alkmaar, de Charleroi ainsi que de l'équipe nationale du Maroc avec laquelle il a disputé deux coupes du monde en 1994 et 1998.

Carrière 
 1989-1996 :  FAR de Rabat
 1996-1998 :  Benfica Lisbonne
 1998-2002 :  AZ Alkmaar
 2002-2004 :  Charleroi
 2004-2005 :  Ittihad Khémisset

En sélection nationale du Maroc

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international marocain
Joueur de l'AS FAR
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur de l'AZ Alkmaar
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur de l'Ittihad Khémisset
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1992
Naissance en mars 1972
Naissance à Taza